Святий Мокій — християнський святий та мученик з Македонії.

 Мокій Анатолій Іванович — український учений-економіст